Evol peut faire référence à :

Musique 
 Evol, groupe italien de black metal fondé en 1993 ;
 Evol, album studio du groupe de musique Sonic Youth, sorti en 1986 ;
 Evol, album studio du rappeur Future, sorti en 2016 ;
 EvoL (artiste), un groupe pop sud-coréen.

Art 
 EVOL, un artiste allemand de street art ;

Voir aussi 

 Évol, hameau rattaché à la commune française d'Olette, dans le département des Pyrénées-Orientales.

Homonymie de titre